

Patronyme 

 Benoît Charest (1964-), compositeur de musiques de films québécois ;
 Danielle Charest (1951-2011), autrice québécoise ;
 Emmanuel Charest (1967-), acteur québécois ;
 Gilles Charest (1947-), artiste québécois ;
 Isabelle Charest (1971-), patineuse artistique québécoise ;
 Jean Charest (1958-), homme politique québécois ;
 Micheline Charest (1953-2004), productrice canadienne ;
 Nancy Charest (1959-2014), femme politique, avocate et fiscaliste québécoise ;
 Solange Charest (1950-), femme politique, avocate et fiscaliste québécoise ;
 Travis Charest (1969-), peintre et dessinateur canadien ;
 Zéphirin Charest (1813-1876), curé de la paroisse Saint-Roch qui a donné son nom au boulevard Charest de la ville de Québec.

Toponyme 

Boulevard Charest, artère principale de Québec (ville).
Lac Charest, lac de tête de la rivière Charest, à l'extrême Est de la région administrative de la Mauricie, au Québec, Canada.
Rivière Charest prend sa source au Lac Charest, dans le secteur Montauban-les-Mines, à l'extrême Est de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, située dans la MRC de Mékinac, en Mauricie, au Québec, Canada.